Chris Collins può riferirsi a:

Musica
 Chris Collins (cantante) (1967), cantante e chitarrista statunitense

Politica
 Chris Collins (politico statunitense) (1950), politico statunitense
 Chris Collins (politico canadese) (1962), politico canadese

Sport
 Chris Collins (pugile) (1960), pugile grenadino
 Chris Collins (cestista) (1974), cestista statunitense
 Chris Collins (hockeista su ghiaccio) (1984), hockeista su ghiaccio statunitense